Lubianka es el nombre del cuartel general de la KGB. También puede referirse a:
 Plaza Lubianka, situada en Moscú, emplazamiento del cuartel general;
 Lubianka, una estación del Metro de Moscú.